Naïf (o naif) può riferirsi a:

Arte naïf
Naif  – quartiere di Dubai, Emirati Arabi Uniti

Musica
Naïf  – album del 2005 di Naïf Hérin
Naïf  – album del 2005 degli Otto Ohm
Naïf  – album del 2015 di Malika Ayane

Persone 
Naïf Hérin  – musicista italiana
Alejandro Naif  – calciatore argentino naturalizzato palestinese
Abd ar-Razzaq an-Naif  – politico iracheno

Pagine correlate 
Naïve

Altri progetti